Szamosi Szabolcs – labdarúgó (Budapest, 1971. szeptember 22. –), a Felsőtárkány (2008), a Hevesi LSC (2009/10) labdarúgója, az Egri Sportcentrum SE, az Angol Focisuli Közhasznú Sportegyesület edzője
 Szamosi Szabolcs – orgonaművész, a Pécsi bazilika korábbi orgonistája, a Filharmónia Magyarország Nkft. ügyvezetője